Nederlandse personen

 Jan Vijlbrief (1868-1895), kunstschilder
 Nico Vijlbrief (1890-1972), socialistisch politicus
 Ernst Vijlbrief (1934-2010), beeldend kunstenaar
 Hans Vijlbrief (1963), D66-politicus